Romar ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Romar (* 1989), finnischer Skirennläufer
 Tii-Maria Romar (* 1986), finnische Skirennläuferin

 Romar-Flugboote – siehe Rohrbach Metallflugzeugbau